Шелли Рудман (, род. 23 марта 1981, Суиндон, Уилтшир) — британская скелетонистка, выступающая за сборную Великобритании с 2002 года. Участница двух зимних Олимпийских игр, серебряная призёрша Турина, неоднократная чемпионка национального первенства, обладательница Кубка мира, двукратная чемпионка Европы, чемпионка мира.

Биография 
Шелли Рудман родилась 23 марта 1981 года в городке Суиндон, графство Уилтшир. С юных лет увлеклась спортом, активно занималась лёгкой атлетикой, в частности, бегала дистанцию 400 м с барьерами. Скелетоном заинтересовалась после Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити, когда её соотечественница Алекс Кумбер завоевала бронзовую медаль. Уже в следующем году она присоединилась к национальной сборной и заняла десятое место на молодёжном чемпионате мира. В 2004 году одержала победу на этапе Кубка Европы в австрийском Иглсе, годом спустя выиграла золото на зимней Универсиаде 2005 в Инсбруке.

Выбившись в лидеры женской скелетонной команды Великобритании, Рудман удостоилась права защищать честь страны на Олимпийских играх 2006 года в Турине, однако для соревнований ей требовались новые профессиональные сани для скелетона стоимостью около 4000 фунтов стерлингов. С целью сбора средств в её родном городе была организована гонка на каноэ, кроме того, девушке пришлось подрабатывать школьной учительницей. В конечном итоге необходимую сумму всё-таки удалось собрать, и новые сани были приобретены. Изначально Рудман ставила себе цель попасть в десятку лучших, но уже в ходе тренировочных заездов на олимпийской трассе она показала первое время среди всех участниц, опередив даже действующую чемпионку мира. Когда дело дошло до главных заездов, в первой попытке она приехала лишь четвёртой, но вторую выполнила почти идеально, что позволило ей добраться до третьей позиции и получить бронзовую медаль.

На чемпионате мира 2007 года в швейцарском Санкт-Морице Шелли Рудман заняла десятое место, пропустив в связи с рождением дочери практически весь сезон. Наиболее успешным в плане персональных достижений для неё получился сезон 2008/09, когда британская скелетонистка выиграла этап Кубка мира в Иглсе и финишировала второй в немецком Кёнигсзее, а также одержала победу на европейском первенстве, установив в ходе второго заезда рекорд трассы — 1:09,97. Завершила сезон на втором месте в мировом рейтинге, составляемом Международной федерацией бобслея и тобоггана.

Сезон Кубка мира 2009/10 провела не менее успешно, четыре разы была в числе призёров, в том числе дважды приезжала первой, один раз второй и один раз третьей, кроме того, три раза оставалась на четвёртой позиции, немного не дотянув до подиума. Эти результаты позволили ей занять второе место общего зачёта, а 29 января 2010 года стало известно, что Рудман вместе Эми Уильямс поедет на Олимпийские игры в Ванкувер. На церемонии открытия Шелли Рудман почётно несла знамя Великобритании, но на соревнованиях показала лишь шестое время. В сезоне 2011/12, наконец, стала обладательницей Кубка мира, опередив после восьми этапов всех своих соперниц. Год спустя на мировом первенстве в Санкт-Морице завоевала звание чемпионки мира. На Олимпиаде 2014 года в Сочи финишировала шестнадцатой.

Шелли помолвлена с партнёром по команде Кристаном Бромли. Выступает на санях его производства. У пары есть двое дочерей — Элла Мари Рудман (род. в октябре 2007) и София Рудман (род. в январе 2015).

Примечания

Ссылки 
 
 

Скелетонисты Великобритании
Скелетонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Скелетонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Скелетонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по скелетону
Чемпионы Европы по скелетону
Призёры Универсиад по скелетону